Der Kanton Santa-Maria-Siché war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Ajaccio, im Département Corse-du-Sud und in der Region Korsika. Sein Hauptort war Santa-Maria-Siché. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2008 bis 2015 Pierre-Paul Luciani (UMP).

Der Kanton war 350,34 km² groß und hatte 6393 Einwohner.

Gemeinden 

Santamariasiche
Aufgelöst 2015